Siebentagekrieg oder Sieben-Tage-Krieg bezeichnet wegen ihrer Dauer die folgenden Konflikte:

 der polnisch-tschechoslowakische Krieg im Januar 1919 um das Olsagebiet, siehe Polnisch-Tschechoslowakischer Grenzkrieg
 der israelische Angriff gegen den Libanon im Juli 1993, siehe Operation Verantwortlichkeit

Siehe auch:
 Sechstagekrieg (1967, Israel gegen Ägypten, Jordanien und Syrien)
 Fünftagekrieg (2008, Russland gegen Georgien)
 Achtzehntagekrieg („Campagne des 18 jours“) ist der in Belgien übliche Begriff für den erfolglosen Verteidigungskampf Belgiens gegen die Wehrmacht im Mai 1940 (erster Teil des Westfeldzuges)